

Au cinéma 
 Sara, film iranien réalisé par Dariush Mehrjui (1993) ;
 Sara, film polonais réalisé par Maciej Slesicki (1997) ;
 Sara, film turc réalisé par Orhan Oguz (1999) ;
 Sara, film malaisien réalisé par Along Kamaruddin (2001) ;
 Sara, film américain écrit et réalisé par Constance Kowtna (2010).

À la télévision

Téléfilm 
 Sara, téléfilm français réalisé par Marcel Bluwal (1975) ;
 Sara, téléfilm avec Gloria Reuben (1999) ;
 Sara, téléfilm espagnol réalisé par Sílvia Quer (2003).

Série télévisée 
 , série télévisée américaine créée par Katharyn Powers (1976) ;
 Sara, série télévisée américaine créée par Will Mackenzie (1985) ;
 Sara, série télévisée avec Sammy Glenn (1996) ;
 , série télévisée belge créée par Geoffrey Enthoven (2007) ;   
 , série télévisée portugaise (2018).   

Homonymie de titre